Fundulus heteroclitus heteroclitus is een ondersoort van de straalvinnige vissen uit de familie van de killivisjes (Fundulidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1766 door Linnaeus.

Fundulidae
IUCN-status niet bedreigd